Хонута () — муниципалитет в Мексике, в штате Табаско, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Jonuta можно перевести двояко: Shono-tla с языка науатль — место изобилия , а Ho-noch-tah с майянского языка — место пяти вождей.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 6,7 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 9 метров, расположена в поселении Эсперанса.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Табаско: на востоке с Эмилиано-Сапата, на западе с Макуспаной и Сентлой, а также граничит с другими штатами Мексики: на севере и западе с Кампече, и на юге с Чьяпасом.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 18 декабря 1883 года, по данным 2020 года в его состав входит 157 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Климат 
Климат Хонуты — жаркий и влажный, со среднегодовой температурой +26,5°С. Максимальная температура достигается в мае, со средним показателем +30,8°С. Минимальная температура достигается в декабре—январе, со средним показателем +22,9°С. Общегодовой уровень осадков составляет 2019 мм³, с максимумом в сентябре — 481 мм³ и минимумом в январе — 18 мм³.

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, животноводство и рыбная ловля — 69 %;
 промышленность и строительство — 6,1 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 23,6 %;
 безработные — 1,3 %.

Муниципалитет производит основные сельскохозяйственные культуры — кукурузу, рис, сорго.

Животноводство также является важной статьёй дохода муниципалитета. Согласно статистическим данным 1997 года здесь содержалось  крупного рогатого скота,  свиньи, 1351 овца и 4531 лошадь, а также  домашних птиц.

Очень важное место занимает рыбная ловля. Большая часть улова отвозится в столицу штата — Вильяэрмосу.

Существуют небольшие фабрики по производству сыров, масла и молочных продуктов, в меньшей степени — фруктовых консервов.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 98,3 %;
 водоснабжение: 35 %;
 водоотведение: 93,5 %.

Фотографии

Примечания

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Табаско
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Табаско